|-
|(41251)||1999 XD41|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,107|| align=right|5,08|| align=right|5,487||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41252)||1999 XJ42|| align=right|14,6|| align=right|2,966|| align=right|0,084|| align=right|9,67|| align=right|5,108||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41253)||1999 XP43|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,102|| align=right|4,42|| align=right|4,685||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41254)||1999 XT43|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,100|| align=right|9,54|| align=right|5,104||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41255)||1999 XV43|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,188|| align=right|3,15|| align=right|4,152||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41256)||1999 XX45|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,178|| align=right|13,30|| align=right|4,424||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41257)||1999 XG46|| align=right|15,4|| align=right|2,980|| align=right|0,057|| align=right|2,80|| align=right|5,145||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41258)||1999 XB47|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,074|| align=right|7,58|| align=right|5,220||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41259)||1999 XH52|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,117|| align=right|2,00|| align=right|5,536||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41260)||1999 XZ53|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,041|| align=right|2,80|| align=right|5,137||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41261)||1999 XA54|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,132|| align=right|3,07|| align=right|5,019||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41262)||1999 XZ55|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,218|| align=right|1,69|| align=right|5,786||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41263)||1999 XM56|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,087|| align=right|8,69|| align=right|5,420||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41264)||1999 XF58|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|6,14|| align=right|5,541||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41265)||1999 XG58|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,217|| align=right|9,53|| align=right|4,214||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41266)||1999 XP58|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,080|| align=right|9,85|| align=right|5,365||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41267)||1999 XK60|| align=right|14,1|| align=right|3,216|| align=right|0,145|| align=right|2,63|| align=right|5,765||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41268)||1999 XO64|| align=right|12,1|| align=right|5,255|| align=right|0,132|| align=right|16,24|| align=right|12,05||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41269)||1999 XX65|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,110|| align=right|5,77|| align=right|5,589||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41270)||1999 XK68|| align=right|14,2|| align=right|2,731|| align=right|0,171|| align=right|13,79|| align=right|4,512||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41271)||1999 XQ71|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,241|| align=right|2,37|| align=right|4,258||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41272)||1999 XH72|| align=right|12,6|| align=right|2,997|| align=right|0,091|| align=right|11,62|| align=right|5,187||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41273)||1999 XL72|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,112|| align=right|10,77|| align=right|5,250||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41274)||1999 XS72|| align=right|13,4|| align=right|3,016|| align=right|0,115|| align=right|10,98|| align=right|5,237||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41275)||1999 XP78|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,017|| align=right|0,37|| align=right|5,524||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41276)||1999 XG83|| align=right|12,8|| align=right|3,099|| align=right|0,250|| align=right|19,49|| align=right|5,456||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41277)||1999 XS85|| align=right|13,2|| align=right|3,043|| align=right|0,176|| align=right|13,81|| align=right|5,308||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41278)||1999 XA90|| align=right|13,3|| align=right|3,977|| align=right|0,124|| align=right|7,95|| align=right|7,930||HLD||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|41279 Trentman||1999 XD95|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,052|| align=right|10,84|| align=right|5,369||MBA||8. december 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|(41280)||1999 XJ95|| align=right|13,8|| align=right|2,589|| align=right|0,220|| align=right|14,99|| align=right|4,165||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41281)||1999 XZ95|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,153|| align=right|15,54|| align=right|5,533||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41282)||1999 XO96|| align=right|14,1|| align=right|3,042|| align=right|0,156|| align=right|2,49|| align=right|5,304||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41283)||1999 XM99|| align=right|11,8|| align=right|3,958|| align=right|0,219|| align=right|11,64|| align=right|7,874||HLD||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41284)||1999 XP102|| align=right|13,6|| align=right|2,985|| align=right|0,122|| align=right|11,05|| align=right|5,157||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41285)||1999 XM106|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,158|| align=right|13,21|| align=right|4,127||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41286)||1999 XN106|| align=right|13,4|| align=right|3,209|| align=right|0,163|| align=right|10,17|| align=right|5,748||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41287)||1999 XZ106|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,117|| align=right|13,23|| align=right|4,079||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41288)||1999 XD107|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,143|| align=right|24,17|| align=right|4,154||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41289)||1999 XN107|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,164|| align=right|2,17|| align=right|5,299||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41290)||1999 XB108|| align=right|14,2|| align=right|3,141|| align=right|0,135|| align=right|17,48|| align=right|5,566||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41291)||1999 XE108|| align=right|14,1|| align=right|2,923|| align=right|0,113|| align=right|3,10|| align=right|4,996||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41292)||1999 XH108|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,053|| align=right|8,23|| align=right|5,359||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41293)||1999 XY108|| align=right|14,5|| align=right|2,866|| align=right|0,090|| align=right|2,68|| align=right|4,852||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41294)||1999 XH109|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,043|| align=right|5,90|| align=right|5,361||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41295)||1999 XM110|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,122|| align=right|10,02|| align=right|5,107||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41296)||1999 XY119|| align=right|13,4|| align=right|3,209|| align=right|0,050|| align=right|20,70|| align=right|5,747||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41297)||1999 XE123|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,197|| align=right|13,40|| align=right|4,329||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41298)||1999 XT123|| align=right|12,8|| align=right|3,057|| align=right|0,065|| align=right|10,05|| align=right|5,345||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41299)||1999 XY125|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,200|| align=right|5,70|| align=right|4,070||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41300)||1999 XZ126|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,019|| align=right|9,91|| align=right|5,117||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41301)||1999 XP127|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,136|| align=right|6,71|| align=right|5,504||MBA||6. december 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41302)||1999 XO129|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,097|| align=right|9,02|| align=right|5,632||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41303)||1999 XP139|| align=right|15,6|| align=right|3,002|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|5,200||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41304)||1999 XA141|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,304|| align=right|9,79|| align=right|4,598||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41305)||1999 XK143|| align=right|12,5|| align=right|2,896|| align=right|0,087|| align=right|17,91|| align=right|4,927||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41306)||1999 XT146|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,072|| align=right|2,91|| align=right|5,197||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41307)||1999 XA149|| align=right|15,7|| align=right|2,865|| align=right|0,066|| align=right|2,84|| align=right|4,849||MBA||8. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41308)||1999 XA154|| align=right|12,7|| align=right|2,997|| align=right|0,066|| align=right|11,37|| align=right|5,188||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41309)||1999 XT157|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,063|| align=right|10,12|| align=right|5,350||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41310)||1999 XC158|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,088|| align=right|11,42|| align=right|5,196||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41311)||1999 XR166|| align=right|13,5|| align=right|3,184|| align=right|0,042|| align=right|8,76|| align=right|5,680||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41312)||1999 XU167|| align=right|13,2|| align=right|3,144|| align=right|0,229|| align=right|13,05|| align=right|5,573||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41313)||1999 XD168|| align=right|13,9|| align=right|2,722|| align=right|0,197|| align=right|13,99|| align=right|4,490||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41314)||1999 XN168|| align=right|13,0|| align=right|2,770|| align=right|0,148|| align=right|9,26|| align=right|4,610||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41315)||1999 XU168|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,188|| align=right|12,62|| align=right|5,663||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41316)||1999 XJ187|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,118|| align=right|11,72|| align=right|5,151||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41317)||1999 XO191|| align=right|13,9|| align=right|2,784|| align=right|0,196|| align=right|11,17|| align=right|4,645||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41318)||1999 XT196|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,120|| align=right|12,67|| align=right|5,202||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41319)||1999 XJ208|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,238|| align=right|10,93|| align=right|4,168||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41320)||1999 XJ209|| align=right|13,1|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|10,74|| align=right|5,148||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41321)||1999 XM209|| align=right|13,4|| align=right|3,041|| align=right|0,316|| align=right|22,25|| align=right|5,301||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41322)||1999 XK212|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,104|| align=right|5,17|| align=right|4,569||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41323)||1999 XM212|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,067|| align=right|10,73|| align=right|5,313||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41324)||1999 XO212|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,164|| align=right|13,29|| align=right|4,221||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41325)||1999 XR212|| align=right|13,7|| align=right|3,002|| align=right|0,117|| align=right|10,42|| align=right|5,201||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41326)||1999 XY212|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,190|| align=right|18,95|| align=right|5,376||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41327)||1999 XD217|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,176|| align=right|0,30|| align=right|5,575||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41328)||1999 XP220|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,267|| align=right|9,03|| align=right|4,683||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41329)||1999 XM221|| align=right|13,3|| align=right|3,493|| align=right|0,053|| align=right|11,32|| align=right|6,528||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41330)||1999 XU225|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,179|| align=right|3,00|| align=right|3,522||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41331)||1999 XB232|| align=right|13,7|| align=right|2,340|| align=right|0,171|| align=right|23,57|| align=right|3,579||MBA||9. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41332)||1999 XM233|| align=right|13,7|| align=right|3,048|| align=right|0,026|| align=right|16,67|| align=right|5,322||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41333)||1999 XL238|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,168|| align=right|16,02|| align=right|4,117||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41334)||1999 XE242|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,094|| align=right|9,53|| align=right|5,418||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41335)||1999 XL244|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,241|| align=right|9,98|| align=right|3,655||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41336)||1999 XX244|| align=right|16,1|| align=right|3,098|| align=right|0,127|| align=right|1,05|| align=right|5,452||MBA||4. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41337)||1999 XN258|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,074|| align=right|17,98|| align=right|5,456||MBA||5. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41338)||1999 YF4|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,072|| align=right|8,71|| align=right|4,348||MBA||25. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(41339)||1999 YR9|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,133|| align=right|5,86|| align=right|4,568||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41340)||1999 YO14|| align=right|10,8|| align=right|5,168|| align=right|0,058|| align=right|33,17|| align=right|11,75||JUT||31. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41341)||1999 YZ21|| align=right|13,1|| align=right|3,188|| align=right|0,112|| align=right|11,88|| align=right|5,690||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41342)||1999 YC23|| align=right|12,4|| align=right|5,326|| align=right|0,087|| align=right|2,88|| align=right|12,29||JUT||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41343)||2000 AY9|| align=right|13,5|| align=right|3,016|| align=right|0,063|| align=right|8,41|| align=right|5,237||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41344)||2000 AR16|| align=right|12,9|| align=right|3,437|| align=right|0,094|| align=right|12,01|| align=right|6,370||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41345)||2000 AB18|| align=right|12,8|| align=right|3,152|| align=right|0,172|| align=right|6,76|| align=right|5,594||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41346)||2000 AW19|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,090|| align=right|12,20|| align=right|5,106||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41347)||2000 AR22|| align=right|13,2|| align=right|3,057|| align=right|0,130|| align=right|11,29|| align=right|5,344||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41348)||2000 AH23|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,046|| align=right|3,71|| align=right|4,152||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41349)||2000 AA24|| align=right|12,8|| align=right|3,153|| align=right|0,166|| align=right|13,17|| align=right|5,597||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41350)||2000 AJ25|| align=right|11,9|| align=right|5,230|| align=right|0,083|| align=right|9,70|| align=right|11,96||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41351)||2000 AS27|| align=right|12,9|| align=right|3,933|| align=right|0,019|| align=right|5,85|| align=right|7,798||HLD||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41352)||2000 AT31|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|15,08|| align=right|5,711||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41353)||2000 AB33|| align=right|11,9|| align=right|5,180|| align=right|0,077|| align=right|9,99|| align=right|11,79||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41354)||2000 AW33|| align=right|13,1|| align=right|3,054|| align=right|0,262|| align=right|12,98|| align=right|5,336||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41355)||2000 AF36|| align=right|12,6|| align=right|5,147|| align=right|0,080|| align=right|8,04|| align=right|11,68||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41356)||2000 AZ51|| align=right|13,6|| align=right|3,147|| align=right|0,184|| align=right|4,24|| align=right|5,583||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41357)||2000 AD52|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,245|| align=right|9,15|| align=right|4,033||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41358)||2000 AJ54|| align=right|12,8|| align=right|2,935|| align=right|0,075|| align=right|11,64|| align=right|5,027||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41359)||2000 AG55|| align=right|11,6|| align=right|5,097|| align=right|0,025|| align=right|6,78|| align=right|11,51||JUT||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41360)||2000 AN68|| align=right|12,8|| align=right|3,065|| align=right|0,069|| align=right|9,92|| align=right|5,364||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41361)||2000 AO76|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,166|| align=right|12,02|| align=right|5,353||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41362)||2000 AJ81|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,088|| align=right|11,02|| align=right|5,307||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41363)||2000 AA90|| align=right|13,3|| align=right|3,509|| align=right|0,067|| align=right|10,52|| align=right|6,572||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41364)||2000 AD96|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,022|| align=right|8,25|| align=right|3,459||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41365)||2000 AO98|| align=right|13,1|| align=right|3,974|| align=right|0,226|| align=right|9,28|| align=right|7,920||HLD||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41366)||2000 AU98|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,181|| align=right|16,03|| align=right|4,181||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41367)||2000 AP99|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,096|| align=right|10,90|| align=right|5,324||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41368)||2000 AA100|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,233|| align=right|3,85|| align=right|4,236||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41369)||2000 AG100|| align=right|13,6|| align=right|3,086|| align=right|0,126|| align=right|8,01|| align=right|5,420||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41370)||2000 AA101|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,078|| align=right|11,02|| align=right|5,126||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41371)||2000 AB101|| align=right|13,0|| align=right|3,128|| align=right|0,058|| align=right|14,16|| align=right|5,533||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41372)||2000 AC101|| align=right|13,7|| align=right|3,019|| align=right|0,119|| align=right|11,78|| align=right|5,244||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41373)||2000 AR101|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,095|| align=right|11,40|| align=right|5,141||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41374)||2000 AW101|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,210|| align=right|9,01|| align=right|4,123||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41375)||2000 AD102|| align=right|13,6|| align=right|2,963|| align=right|0,036|| align=right|10,50|| align=right|5,100||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41376)||2000 AT103|| align=right|13,5|| align=right|3,057|| align=right|0,153|| align=right|10,19|| align=right|5,343||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41377)||2000 AB104|| align=right|13,7|| align=right|3,223|| align=right|0,018|| align=right|8,72|| align=right|5,784||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41378)||2000 AP105|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,123|| align=right|11,62|| align=right|5,442||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41379)||2000 AS105|| align=right|11,1|| align=right|5,106|| align=right|0,061|| align=right|25,95|| align=right|11,54||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41380)||2000 AM113|| align=right|13,1|| align=right|3,079|| align=right|0,194|| align=right|11,38|| align=right|5,403||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41381)||2000 AG117|| align=right|13,6|| align=right|2,739|| align=right|0,279|| align=right|10,06|| align=right|4,532||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41382)||2000 AV124|| align=right|13,6|| align=right|3,182|| align=right|0,144|| align=right|18,30|| align=right|5,675||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41383)||2000 AH138|| align=right|12,8|| align=right|3,103|| align=right|0,182|| align=right|23,03|| align=right|5,464||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41384)||2000 AJ138|| align=right|14,2|| align=right|3,050|| align=right|0,134|| align=right|5,04|| align=right|5,326||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41385)||2000 AQ138|| align=right|13,9|| align=right|2,560|| align=right|0,110|| align=right|23,24|| align=right|4,096||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41386)||2000 AD140|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,164|| align=right|7,43|| align=right|4,568||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41387)||2000 AE140|| align=right|14,1|| align=right|2,944|| align=right|0,245|| align=right|12,58|| align=right|5,052||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41388)||2000 AJ140|| align=right|14,3|| align=right|2,834|| align=right|0,053|| align=right|11,22|| align=right|4,771||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41389)||2000 AM140|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,169|| align=right|9,08|| align=right|4,658||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41390)||2000 AX145|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,210|| align=right|6,65|| align=right|4,535||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41391)||2000 AX148|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,162|| align=right|9,41|| align=right|4,616||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41392)||2000 AA149|| align=right|13,5|| align=right|2,960|| align=right|0,074|| align=right|11,59|| align=right|5,092||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41393)||2000 AV151|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,235|| align=right|7,28|| align=right|3,446||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41394)||2000 AW162|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,232|| align=right|8,96|| align=right|4,619||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41395)||2000 AY169|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,250|| align=right|10,81|| align=right|5,468||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41396)||2000 AG175|| align=right|12,7|| align=right|2,861|| align=right|0,221|| align=right|10,04|| align=right|4,839||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41397)||2000 AS175|| align=right|12,7|| align=right|3,232|| align=right|0,076|| align=right|13,95|| align=right|5,810||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41398)||2000 AH177|| align=right|13,3|| align=right|2,965|| align=right|0,091|| align=right|11,25|| align=right|5,106||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41399)||2000 AR177|| align=right|12,6|| align=right|3,172|| align=right|0,107|| align=right|17,35|| align=right|5,649||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41400)||2000 AR185|| align=right|13,9|| align=right|2,680|| align=right|0,163|| align=right|12,85|| align=right|4,387||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41401)||2000 AU186|| align=right|13,5|| align=right|3,012|| align=right|0,124|| align=right|10,57|| align=right|5,228||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41402)||2000 AV186|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,065|| align=right|12,35|| align=right|5,380||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41403)||2000 AW186|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,120|| align=right|12,06|| align=right|5,396||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41404)||2000 AG187|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,128|| align=right|15,63|| align=right|4,231||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41405)||2000 AS187|| align=right|12,7|| align=right|3,129|| align=right|0,069|| align=right|14,57|| align=right|5,534||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41406)||2000 AD188|| align=right|12,7|| align=right|3,128|| align=right|0,201|| align=right|22,10|| align=right|5,531||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41407)||2000 AL188|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,227|| align=right|13,88|| align=right|4,628||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41408)||2000 AV196|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,176|| align=right|13,93|| align=right|5,612||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41409)||2000 AW199|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,291|| align=right|13,40|| align=right|4,197||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41410)||2000 AD200|| align=right|13,6|| align=right|2,758|| align=right|0,151|| align=right|18,70|| align=right|4,579||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41411)||2000 AK200|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,161|| align=right|13,98|| align=right|4,117||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41412)||2000 AO200|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,093|| align=right|15,63|| align=right|4,288||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41413)||2000 AF210|| align=right|15,1|| align=right|3,045|| align=right|0,110|| align=right|0,84|| align=right|5,312||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41414)||2000 AC215|| align=right|14,3|| align=right|2,936|| align=right|0,124|| align=right|8,63|| align=right|5,029||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41415)||2000 AX230|| align=right|14,0|| align=right|3,207|| align=right|0,148|| align=right|18,31|| align=right|5,742||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41416)||2000 AF231|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,134|| align=right|7,48|| align=right|4,539||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41417)||2000 AL233|| align=right|12,4|| align=right|5,135|| align=right|0,042|| align=right|1,73|| align=right|11,64||JUT||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41418)||2000 AR233|| align=right|13,5|| align=right|2,843|| align=right|0,135|| align=right|16,32|| align=right|4,793||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41419)||2000 AW234|| align=right|13,7|| align=right|3,952|| align=right|0,051|| align=right|3,62|| align=right|7,854||HLD||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41420)||2000 AQ240|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,185|| align=right|13,68|| align=right|4,433||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41421)||2000 AZ240|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,297|| align=right|13,78|| align=right|4,182||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41422)||2000 CB5|| align=right|13,9|| align=right|3,039|| align=right|0,229|| align=right|2,69|| align=right|5,297||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41423)||2000 CU24|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,123|| align=right|2,84|| align=right|3,261||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41424)||2000 CK40|| align=right|15,0|| align=right|1,934|| align=right|0,095|| align=right|25,80|| align=right|2,689||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41425)||2000 CE77|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,569||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41426)||2000 CJ140|| align=right|13,0|| align=right|5,263|| align=right|0,069|| align=right|1,52|| align=right|12,08||JUT||5. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41427)||2000 DY4|| align=right|12,3|| align=right|5,240|| align=right|0,079|| align=right|5,67|| align=right|12,00||JUT||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41428)||2000 EL85|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,050|| align=right|6,28|| align=right|3,583||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41429)||2000 GE2|| align=right|20,7|| align=right|1,593|| align=right|0,556|| align=right|2,20|| align=right|2,009||APL PHA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41430)||2000 GN4|| align=right|13,2|| align=right|2,457|| align=right|0,142|| align=right|15,86|| align=right|3,851||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41431)||2000 GY6|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,201|| align=right|1,01|| align=right|3,487||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41432)||2000 GE35|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,279|| align=right|12,29|| align=right|4,348||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41433)||2000 GY51|| align=right|14,4|| align=right|2,248|| align=right|0,089|| align=right|6,08|| align=right|3,371||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41434)||2000 GB82|| align=right|16,3|| align=right|1,636|| align=right|0,062|| align=right|14,15|| align=right|2,092||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41435)||2000 GQ89|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,194|| align=right|12,65|| align=right|4,158||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41436)||2000 GJ95|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,128|| align=right|13,74|| align=right|4,242||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41437)||2000 GT122|| align=right|12,9|| align=right|2,612|| align=right|0,171|| align=right|13,15|| align=right|4,220||MBA||11. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41438)||2000 GG124|| align=right|13,2|| align=right|2,472|| align=right|0,106|| align=right|14,18|| align=right|3,886||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41439)||2000 GO134|| align=right|14,5|| align=right|2,245|| align=right|0,182|| align=right|6,25|| align=right|3,363||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41440)||2000 HZ23|| align=right|20,1|| align=right|1,577|| align=right|0,212|| align=right|15,11|| align=right|1,979||AMR||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41441)||2000 HK25|| align=right|13,7|| align=right|2,717|| align=right|0,147|| align=right|17,44|| align=right|4,477||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41442)||2000 JS51|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,215|| align=right|6,41|| align=right|3,454||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41443)||2000 JD73|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,220|| align=right|9,28|| align=right|4,064||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41444)||2000 JK76|| align=right|12,7|| align=right|3,056|| align=right|0,123|| align=right|11,40|| align=right|5,343||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41445)||2000 KF56|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|3,68|| align=right|3,694||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41446)||2000 LW|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,160|| align=right|9,80|| align=right|4,620||MBA||1. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41447)||2000 LK4|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,261|| align=right|9,78|| align=right|4,014||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41448)||2000 LJ12|| align=right|13,4|| align=right|2,786|| align=right|0,154|| align=right|24,48|| align=right|4,649||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41449)||2000 LN12|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,163|| align=right|5,44|| align=right|3,833||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|41450 Medkeff||2000 LF15|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,141|| align=right|2,30|| align=right|3,691||MBA||1. junij 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(41451)||2000 LJ24|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,153|| align=right|13,29|| align=right|4,125||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41452)||2000 LD29|| align=right|14,2|| align=right|2,636|| align=right|0,257|| align=right|7,26|| align=right|4,278||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41453)||2000 MJ4|| align=right|13,0|| align=right|2,669|| align=right|0,145|| align=right|12,82|| align=right|4,360||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41454)||2000 MQ5|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,228|| align=right|7,86|| align=right|3,273||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41455)||2000 NC|| align=right|13,5|| align=right|2,530|| align=right|0,310|| align=right|9,67|| align=right|4,023||MBA||1. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(41456)||2000 NT|| align=right|14,0|| align=right|2,635|| align=right|0,312|| align=right|19,39|| align=right|4,276||MBA||3. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(41457)||2000 ND2|| align=right|15,9|| align=right|2,155|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,163||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41458)||2000 NN14|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,247|| align=right|3,91|| align=right|3,614||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41459)||2000 NO20|| align=right|16,5|| align=right|2,586|| align=right|0,235|| align=right|3,93|| align=right|4,159||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41460)||2000 NC28|| align=right|11,8|| align=right|3,034|| align=right|0,026|| align=right|9,13|| align=right|5,285||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41461)||2000 ON|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|49,92|| align=right|4,588||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41462)||2000 OJ13|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,060|| align=right|11,30|| align=right|5,343||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41463)||2000 OG21|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,205|| align=right|4,41|| align=right|3,550||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41464)||2000 OL22|| align=right|15,3|| align=right|1,898|| align=right|0,128|| align=right|25,10|| align=right|2,613||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41465)||2000 OV22|| align=right|14,1|| align=right|2,597|| align=right|0,249|| align=right|3,77|| align=right|4,184||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41466)||2000 OW24|| align=right|13,3|| align=right|2,548|| align=right|0,149|| align=right|13,94|| align=right|4,066||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41467)||2000 OG29|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,092|| align=right|6,44|| align=right|3,698||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41468)||2000 OS46|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,218|| align=right|4,34|| align=right|3,812||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41469)||2000 OT49|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,274|| align=right|6,60|| align=right|4,132||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41470)||2000 OK50|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,199|| align=right|6,83|| align=right|3,626||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41471)||2000 OC51|| align=right|14,6|| align=right|2,255|| align=right|0,174|| align=right|4,57|| align=right|3,386||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41472)||2000 OA59|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,126|| align=right|12,57|| align=right|4,032||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41473)||2000 PU9|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,196|| align=right|1,99|| align=right|3,600||MBA||9. avgust 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(41474)||2000 PE13|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,199|| align=right|6,00|| align=right|3,425||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41475)||2000 PR13|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,279|| align=right|23,19|| align=right|3,463||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41476)||2000 PC14|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,159|| align=right|2,51|| align=right|4,163||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41477)||2000 PP26|| align=right|14,5|| align=right|2,523|| align=right|0,233|| align=right|13,05|| align=right|4,006||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41478)||2000 PR28|| align=right|13,4|| align=right|2,372|| align=right|0,139|| align=right|7,45|| align=right|3,653||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41479)||2000 QQ27|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,225|| align=right|4,31|| align=right|3,552||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41480)||2000 QZ29|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,181|| align=right|6,54|| align=right|5,459||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41481)||2000 QE35|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,144|| align=right|5,76|| align=right|3,356||MBA||28. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(41482)||2000 QF37|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,044|| align=right|2,14|| align=right|5,170||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41483)||2000 QD41|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,090|| align=right|8,31|| align=right|4,172||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41484)||2000 QB44|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,183|| align=right|6,94|| align=right|3,512||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41485)||2000 QF51|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,159|| align=right|2,74|| align=right|3,436||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41486)||2000 QQ62|| align=right|15,4|| align=right|3,093|| align=right|0,100|| align=right|5,96|| align=right|5,439||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41487)||2000 QL64|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,246|| align=right|9,26|| align=right|3,761||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41488)||2000 QE71|| align=right|12,3|| align=right|3,947|| align=right|0,152|| align=right|9,62|| align=right|7,840||HLD||29. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(41489)||2000 QL73|| align=right|17,0|| align=right|2,224|| align=right|0,127|| align=right|3,61|| align=right|3,316||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41490)||2000 QX75|| align=right|15,8|| align=right|2,635|| align=right|0,075|| align=right|0,60|| align=right|4,276||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41491)||2000 QK80|| align=right|15,4|| align=right|2,186|| align=right|0,080|| align=right|7,44|| align=right|3,231||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41492)||2000 QC89|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,198|| align=right|5,16|| align=right|3,396||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41493)||2000 QO101|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,303|| align=right|5,34|| align=right|4,092||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41494)||2000 QX111|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,107|| align=right|4,93|| align=right|3,534||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41495)||2000 QH117|| align=right|15,1|| align=right|2,244|| align=right|0,088|| align=right|5,49|| align=right|3,361||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41496)||2000 QB118|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|4,04|| align=right|3,557||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41497)||2000 QC128|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,181|| align=right|1,82|| align=right|3,498||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41498)||2000 QK128|| align=right|14,9|| align=right|2,373|| align=right|0,189|| align=right|1,64|| align=right|3,656||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41499)||2000 QH143|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,132|| align=right|4,48|| align=right|5,495||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41500)||2000 QO143|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,176|| align=right|8,35|| align=right|4,353||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov